Така може да означава:
 Бангладешка така, паричната единица на Бангладеш
 Така (род), род тропически растения